Schlitz (fiume), fiume dell'Assia
 Schlitz (Vogelsberg), comune dell'Assia, nel circondario di Vogelsberg
 Schlitz (famiglia), nobile casato tedesco dei von Schlitz genannt von Görtz